Příjmení Kaňa nosí více významných osobností:

 Jiří Kaňa (* 1962) – český teolog
 Josef Kaňa (1943–2017) – český politik a technik
 Radim Kaňa (* 1967) – český otorinolaryngolog
 Štěpán Kaňa (* 1977) – český překladatel